Consolação pode referir-se a:

Nossa Senhora da Consolação - uma das inúmeras denominações da mãe de Jesus Cristo segundo a fé católica.

Topônimos

Brasil
Consolação (bairro do Rio de Janeiro) - bairro do município do Rio de Janeiro
Consolação (distrito de São Paulo) - distrito do município de São Paulo
Cemitério da Consolação - cemitério do município de São Paulo
Rua da Consolação - importante rua (avenida) do município de São Paulo
Estação Consolação - estação da Linha 2 - Verde do Metrô de São Paulo
Consolação (Minas Gerais) - município de Minas Gerais

Portugal
Praia da Consolação - praia do Distrito de Leiria